Jérôme Samson, född 4 september 1987, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för EHC Red Bull München i DEL. Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Carolina Hurricanes och på lägre nivåer för Albany River Rats, Charlotte Checkers,  St. John's IceCaps och Syracuse Crunch i AHL och Moncton Wildcats och Foreurs de Val-d'Or i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Han blev aldrig draftad av något lag.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jerome Samson, Lightning – Stats – NHL.com
Jerome Samson NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Jerome Samson hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Carolina Hurricanes
Spelare i Albany River Rats
Spelare i Charlotte Checkers (2010–)
Spelare i Foreurs de Val-d'Or
Spelare i Moncton Wildcats
Spelare i St. John's Icecaps
Spelare i Syracuse Crunch
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Québec
Födda 1987
Levande personer
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Gaulois du Collège Antoine-Girouard